Egremont ist der Name folgender Personen:

 Earl of Egremont, erblicher britischer Adelstitel in der Peerage of Great Britain 
 Baron Egremont, erblicher britischer Adelstitel, der je einmal in der Peerage of England und in der Peerage of the United Kingdom verliehen wurde

Egremmont ist der Name folgender Orte:
 Egremont (Cumbria), ein Ort in Cumbria, England
 Egremont (Massachusetts), ein Ort im Berkshire County im US-Bundesstaat Massachusetts

Siehe auch:
 Egremont Russet, Apfelsorte